Зубко́ — українське прізвище. Відомі носії:

 Зубко Антоній Григорович (1797—1884) — Архієпископ Антоній — білоруський та литовський релігійний діяч.
 Зубко Геннадій Григорович (1967) — український політик, народний депутат України.
 Зубко Денис Іванович — футболіст.
 Зубко Петро Наумович (1916—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Зубко Юрій Григорович (1962) — український політик.
 Зубко Яків Пантелеймонович (1899—1968) — український зоолог XX століття.
 Зубко Микита Олегович (1996) — український футболіст-захисник у польському клубі «Куявія»

 Зубко (Пересєкіна) Олена Антонівна ( 1953) — радянська спортсменка, срібна призерка літніх Олімпійських ігор в Монреалі 1976 року

Див. також 
 Зубков

Українські прізвища